Endoxocrinus är ett släkte av sjöliljor. Endoxocrinus ingår i familjen Pentacrinitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöliljor
Endoxocrinus